Senné può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Senné, comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica
Senné, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice